Stralau steht für:

 Berlin-Stralau, Ortslage im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin
 Alt-Stralau, Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin
 Stralau (Schiff), Salonschiff
 Stralau, Fahrgastschiff, siehe MS Marple (Schiff, 1930)
 Eduard Stralau, Pseudonym von Wilhelm Peter Melhop  (1802–1868), deutscher Kaufmann und Schriftsteller